Příjmení Kozlík může označovat:

 Jaroslav Kozlík (1907–2012) – český volejbalista
 Lada Kozlíková (* 1979) – česká cyklistka
 Sergej Kozlík (1950) – slovenský politik